Кана́ріс () — грецьке прізвище.

Постати 
 Вільгельм Канаріс (1 січня 1887 — 9 квітня 1945) — німецький військовий та державний діяч, адмірал (1940), начальник абверу (служби воєнної розвідки і контррозвідки) Третього Рейху (1935–1944).
 Константін Канаріс (офіцер СС) (8 листопада 1906 — 2003) — німецький воєначальник, СС-штандартенфюрер, діяв у окупованій Бельгії та Північній Франції, засуджений там після війни за нацистські злочини; племінник Вільгельма Канаріса.
 Константінос Канаріс (1790, Псара — 14 вересня 1877, Афіни) — грецький адмірал, герой Грецької революції; у післявоєнний час політик, прем'єр-міністр Королівства Греція.

Інше 
 Каньярі (Канаріс)  — (, ) — народ, що мешкає в Еквадорських Андах на території провінцій Каньяр і Асуай.
 Канаріс (фільм) — драматичний фільм режисера Альфреда Вайдемана 1956 року виробництва Західної Німеччини про німецького адмірала, начальника абверу Вільгельма Канаріса.

Див. також 
 Канделакі
 Мітропулос
 Попандопуло
 Конон (прізвище)
 Літрас

Грецькі прізвища